El término Fortnite puede referirse a:

Videojuegos

 Fortnite, videojuego de 2017 desarrollado por Epic Games.
 Fortnite: Salvar el mundo, modo de juego independiente de Fortnite de 2017.
 Fortnite: Battle Royale, modo de juego independiente de Fortnite de 2017.
 Fortnite: Modo Creativo, modo de juego independiente de Fortnite de 2018

Fortnite